Klodomer ali Klodomir je bil drugi od štirih sinov frankovskega kralja Klodvika I., * okoli 495, † 524.

Frankovsko kraljestvo je bilo po Klodvikovi smrti leta 511 razdeljeno med Klodomerja in njegove brate Teoderika I., Hildeberta I. in Klotarja I.. Polovico kraljestva je nasledil Teoderik, drugo polovico pa so si razdelili njegovi bratje. Klodomerju je pripadlo kraljestvo Orléans, ki so ga Franki odvzeli zadnjemu rimskemu guvernerju Siagriju. V kraljestvo so bile vključene škofije Tours, Poitiers in Orléans. Klodomer je od leta 509 do 511 je vladal iz Orléansa.

Leta 523 ali 524 se je pridružil bratoma na vojnem pohodu proti Burgundom, verjetno na pobudo svoje matere Klotilde, ki se je na vsak način želela maščevati Sigismundu Burgundskemu za umor svojega nečaka. Ko so Sigismunda ujeli, se je vrnil v Orléans. Po umiku se je Sigismundov brat Gondomar na čelu vojske svojega zaveznika, ostrogotskega kralja Teoderika Velikega, zmagoslavno vrnil v Burgundijo in pobil vojaške posadke, ki so jih za seboj pustili Franki. 

Klodomer je 1. maja 524 umoril Sigismunda in njegova sinova Gisalda in Gondebauda. Odpravil se je na drugi pohod proti Burgundom in bil v bitki pri Vézeronceu ubit. Njegove tri sinove so zaupali njihovi materi, dokler se ni poročila s Klotarjem I.. Klotar je dva od njih ubil, Klodoaldu pa je uspelo pobegniti. Postal je opat samostana v Nogentu in bolj znan kot sveti Klodoald.

Družina
Klodomer je bil poročen z Gunteko (ali Gondioko), s katero je imel tri sinove: Teodebalda, Guntarja in Klodoalda.

Družinsko drevo

Sklici

Nadaljnje branje 
 
 Geary, Patrick J. (1988). Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World. Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-504458-4.
 James, Edward (1991). The Franks. London: Blackwell, ISBN 0-631-14872-8.
 Oman, Charles (1914). The Dark Ages, 476–918. London: Rivingtons.
 Wallace-Hadrill, J. M. (1962). The Long-Haired Kings, and Other Studies in Frankish History. London: Methuen.
 Wood, Ian N. (1994). The Merovingian Kingdoms, 450–751. London: Longman, ISBN 0-582-21878-0.

Frankovski kralji
Merovingi